Kraken  henviser til flere artikler:
 Kraken – hovedbetydning
 Kraken (Pirates of the Caribbean)
 USS Kraken (SS-370) – en ubåd fra USA.
 Kraken (rutsjebane) – en rutsjebane ved Seaworld i Orlando, Florida.
 Kraken (band) – et heavy metal band fra Colombia.

Se også 
 Leviathan
 Hafgufa